Бакра́дзе — грузинське прізвище, князівський рід. Прізвище походить з західної Грузії, від слова bak'i (город, замок) із властивою західній Грузії приставкою -дзе (нащадок).

Відомі носії 

 Валеріан Бакрадзе (; 1901–1971) — радянський грузинський партійний діяч.
 Давид Бакрадзе (; *1 липня 1972, Тбілісі) — спікер парламенту Грузії із 7 червня 2008 до 21 листопада 2012 року.
 Давид Бакрадзе (; *30 грудня 1975, Тбілісі) — грузинський дипломат. Посол Грузії в США з 2016 до 2022 року.

Посилання